Saint-Thurien (Eure)
 Saint-Thurien (Finistère)